Venus and Mars est un album du groupe Wings paru en 1975 ;
 Venus and Mars est la chanson-titre de cet album, parue en single la même année ;
 Venus and Mars est un film de Harry Mastrogeorge sorti en 2001;